Il singolare del torneo di tennis Hechingen Ladies Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Carina Witthöft che ha battuto in finale Laura Thorpe 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
 Anne Schaefer (semifinali)
 Carina Witthöft (Campionessa)
 Maša Zec Peškirič (quarti di finale)

 Anastasia Grymalska (quarti di finale)
 Kristina Barrois (secondo turno)
 Laura-Ioana Andrei (secondo turno)
 Constance Sibille (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hechingen Ladies Open 2013